Domenico Marchetti – agronomo e agricoltore italiano
 Domenico Marchetti – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Domenico Marchetti – anatomista, chirurgo e medico italiano